Saku Mäenalanen (né le  à Tornio en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kiekko-Ketut, Mäenalanen passe ses années juniors principalement avec l'organisation du Kärpät Oulu. En 2013, il est repêché au cinquième tour,  au total, par les Predators de Nashville à l'occasion du repêchage d'entrée de 2013. L'année suivante, il fait ses débuts professionnels avec le Kärpät en Liiga et le Jokipojat Joensuu en Mestis.

Internationale 
Mäenalanen représente la Finlande au niveau international. Il est sélectionné pour son premier championnat du monde en 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2009-2010|| Kärpät Oulu U16|| Jr. C SM-sarja Q || 5|| 4|| 8|| 12|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Kärpät Oulu U16|| Jr. C SM-sarja || 27|| 12|| 13|| 25|| 32|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| Laser HT U18|| Jr. B II-divisioona Q || 8|| 14|| 12|| 26|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Laser HT U16|| Jr. B II-divisioona || 18|| 13|| 26|| 39|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Kärpät Oulu U18|| Jr. B SM-sarja || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Kärpät Oulu U18|| Jr. B SM-sarja Q || 12|| 2|| 7|| 9|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Kärpät Oulu U18|| Jr. B SM-sarja || 32|| 13|| 29|| 42|| 40|| 9|| 7|| 3|| 10|| 2
|-
| 2012-2013|| Kärpät Oulu U20|| Jr. A SM-liiga || 45|| 23|| 35|| 58|| 43|| 5|| 5|| 2|| 7|| 18
|-
| 2013-2014|| Kärpät Oulu U20|| Jr. A SM-liiga || 5|| 3|| 3|| 6|| 2|| 12|| 4|| 4|| 8|| 10
|-
| 2013-2014 || Kärpät Oulu || Liiga || 25|| 4|| 3|| 7|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013 || Kärpät Oulu || Trophée européen || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Jokipojat Joensuu || Mestis || 15|| 9|| 6|| 15|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Kärpät Oulu U20|| Jr. A SM-liiga || 6|| 2|| 6|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Kärpät Oulu || Liiga || 20|| 4|| 1|| 5|| 2|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2014-2015 || Kärpät Oulu || Ligue des champions || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Pelicans Lahti || Liiga || 8|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Hokki Kajaani || Mestis || 17|| 5|| 8|| 13|| 6|| 10|| 2|| 4|| 6|| 22
|-
| 2015-2016 || Kärpät Oulu || Liiga || 46|| 6|| 10|| 16|| 14|| 13|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
| 2015-2016 || Kärpät Oulu || Ligue des champions || 12|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Kärpät Oulu || Liiga || 34|| 11|| 10|| 21|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2016-2017 || Kärpät Oulu || Ligue des champions || 4|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Kärpät Oulu || Liiga || 59|| 17|| 29|| 46|| 26|| 18|| 5|| 5|| 10|| 16
|-
| 2018-2019 ||Checkers de Charlotte ||LAH ||31|| 7|| 7|| 14|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||34|| 4|| 4|| 8|| 20|| 9|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2019-2020 || Jokerit ||KHL ||26 || 5 || 4 || 9 || 8 || 6 || 2 || 3 || 5 || 6 	
|-
| 2020-2021 || Jokerit || KHL ||38 || 4 || 8 || 12 || 48 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 	
|-
| 2021-2022|| Kärpät Oulu || Liiga ||47 ||13 ||28 ||41 ||67 ||7 || 1 || 0 || 1 || 4

Au niveau international 

| 2012-2013 || align="left"|International-jr. U19 || 7 || 4 || 1 || 5 || 2 || || align="left"| 
|-
| 2012-2013 || align="left"|International-jr. U20 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || || align="left"| 
|-
| 2014 || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 7 || 4 || 11 || 0 || +9|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2013-2014 || align="left"|International-jr. U20 || 
|-
| 2018 || align="left"|Championnat du monde ||  8||2||1||3||8 || +1|| align="left"|  place
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde || 10||1||3||4||0 ||+5 || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2022 || align=left| Jeux olympiques || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| +2|| align=left| Médaille d'or
|-
| 2022 ||align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 0|| 2|| 29|| +3|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance à Tornio
Naissance en mai 1994
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Choix de repêchage du Sibir Novossibirsk
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Hokki Kajaani
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur du Jokerit Helsinki
Attaquant de hockey sur glace